У 2010 році в Фінляндії нараховувалося 108 міст

Див. також 
 Фінляндія

Посилання 
 Kuntien Asukasluvut Aakkosjärjestyksessä 

Фінляндія
 
Списки:Фінляндія